En français, larron peut renvoyer à :
 Le Larron un  (d'une écluse)
 Le Larron (Il Ladrone), un film italien réalisé par Pasquale Festa Campanile, sorti en 1980
 Le bon larron, bandit exposé en croix à côté de Jésus selon l'Évangile de Luc
 Le mauvais larron, autre bandit du temps de Jésus aussi mentionné par l'Évangile de Luc
 Le Larron d'Ors (fromage français)
 Le Balme du Larron, un massif montagneux calcaire des Alpilles (Bouches-du-Rhône) 
 Latro l'un des évêques de Laon (550 - 570) dit Larron, fils de Génebaud.  
 Arlequin larron, prévôt et juge de Bruxelles 
 le « Fort Larron », dans la commune de Le Palais
 le pagure larron ou Crabe de cocotier

Notes et références 

Homonymie